Die Deutsche Beachvolleyball-Meisterschaft 2019 fand vom 29. August bis 1. September in Timmendorfer Strand statt. Sie bildete den Abschluss der Techniker Beach Tour 2019. Austragungsort war traditionell die Ahmann-Hager-Arena. Das Finale der Frauen gewannen Karla Borger und Julia Sude gegen Laura Ludwig und Margareta Kozuch. Kim Behrens und Cinja Tillmann belegten den dritten Platz. Bei den Männern setzten sich die Brüder Bennet und David Poniewaz durch, die zuvor schon fünf Turniere der Techniker Beach Tour gewonnen hatten. Sie besiegten im Finale Jonathan Erdmann und Sven Winter. Titelverteidiger waren Julius Thole und Clemens Wickler bei den Männern sowie Victoria Bieneck und Isabel Schneider bei den Frauen.

Teilnehmer 
Bei den Männern und Frauen nahmen jeweils sechzehn Duos an der deutschen Meisterschaft teil. Qualifiziert waren die Teams mit den meisten Punkten in der Rangliste des DVV.

Turniermodus 
Die Gruppenphase wurde in je vier Gruppen à vier Teams ausgetragen. Jedes Team hatte zwei Spiele. Die vier Gruppensieger waren direkt für das Viertelfinale qualifiziert, die Gruppenzweiten und -dritten spielten zunächst das Achtelfinale. Danach folgten die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale.

Spielplan Männer 

* Das Spiel wurde am Samstagabend beim Stand von 13:14 im Tiebreak wegen Dunkelheit abgebrochen. Für den frühen Sonntagmorgen wurde eine Wiederholung angesetzt, zu der Thole/Wickler nicht antraten.

** Beide Teams verzichteten auf das Spiel um den dritten Platz.

Spielplan Frauen

Medien 
Ab dem Viertelfinale waren die Spiele im Livestream bei ran.de zu sehen. Die Endspiele am Sonntagmittag wurden zusätzlich im Free-TV bei ProSieben Maxx übertragen.

Weblinks 
 Offizielle Website der Techniker Beachtour
 Informationen bei beach-volleyball.de

Einzelnachweise 

2019
Volleyballveranstaltung 2019
Sportveranstaltung in Timmendorfer Strand
Beachvolleyballwettbewerb in Deutschland